Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Kentucky, sau pentru care Kentucky reprezintă o parte importantă a identității lor.

Oameni
Kentucky